

Cinema 
 E ora: punto e a capo (Starting Over) – film del 1979 diretto da Alan J. Pakula

Musica 
 Starting Over – album dei Raspberries del 1974
 Starting Over – album di Reba McEntire del 1995
 Starting Over – singolo di Masami Okui del 2009
 Starting Over – EP di La Toya Jackson del 2011
 Starting Over – album di Chris Stapleton  del 2020